gromada Niwiska (powiat kolbuszowski)
 gromada Niwiska (powiat zielonogórski) (nowosolski/żagański/zielonogórski)

także:
 gromada Niwiski (powiat siedlecki)